Алексе́й Ефиме́нко:
 Ефименко, Алексей Алексеевич (род. 1985) — белорусский хоккеист.
 Ефименко, Алексей Николаевич (род. 1984) — российский самбист.